NGC 3635 (другие обозначения — MCG -1-29-9, VV 724, NPM1G -08.0342, PGC 34717) — спиральная галактика в созвездии Чаши. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3635
Чаша (созвездие)